Carlota de Lusignan, nacida el 28 de junio de 1444 en Nicosia, muerta el 16 de julio de 1487 en Roma, reina de Chipre (1458-1460), fue la hija de Juan II de Chipre y Helena Paleóloga. Fue depuesta por su hermanastro, Jacobo, que obtuvo el apoyo de los mamelucos de Egipcio. No tuvo hijos que la sobrevivieran, y la sucesión pasó a los Saboya.

Biografía

Infancia 

Carlota fue la hija mayor y única sobreviviente del rey JuanII de Chipre y Helena Paleóloga. Su hermana menor, Cleofa, murió en junio de 1448, poco antes del cuarto cumpleaños de Carlota, dejándola como la única heredera legítima del trono chipriota y a los títulos de su padre. Tenía un hermano consanguíneo ilegítimo, Jacobo, nacido de la amante griega de su padre, Marietta de Patras.

Creció en la tradición bizantina y hablaba griego fluido, que aprendió de su madre. Podía escribir francés, italiano y posiblemente latín, pero a lo largo de su vida habló principalmente griego. Debido a su actitud abierta, el papa PíoII la llamó el «torrente griego».

Reinado 
Se convirtió en princesa de Antioquía en 1456, el mismo año en que se casó en primeras nupcias el 21 de diciembre con Juan de Coímbra, duque de Coímbra, sobrino del rey de Portugal, hijo de Pedro de Portugal y de Isabel de Urgel, pero Juan fue envenenado y murió el 21 de junio de 1457 en Nicosia (se rumorea que alentado por la reina Helena). El 28 de julio de 1458 murió su padre. A la edad de catorce años, Carlota se convirtió en reina de Chipre, y fue coronada en la catedral de Santa Sofía el 7 de octubre de 1458.

Su hermano bastardo consanguíneo, Jacobo, tenía igualmente pretensiones al trono y huyó, en 1459, a refugiarse en la corte de Al-Ashraf Sayf ad-Dîn Inal al-Ala'i, en Egipto. La reina ejerció una débil influencia sobre el reino, ya que su derecho al trono era constantemente desafiado por su medio hermano ilegítimo, Jacobo. El 7 de octubre de 1459, se casó en segundas nupcias con su primo hermano, Luis de Saboya (1436-1482), conde de Ginebra, hijo de su tía Ana de Lusignan, descendiente también del rey Jacobo I de Chipre. Este matrimonio había sido organizado por los genoveses, quienes prometieron su ayuda para retener su corona en contra de las pretensiones de Jacobo.

Jacobo, que había intrigado en la corte del sultán, desembarcó en septiembre de 1460 en el frente de un destacamento de mamelucos y logró capturar Famagusta y Nicosia. Rápidamente se hizo con el control de la isla. La reina recibió ayuda de la Orden de Rodas dirigida por Jacques de Milly. La reina y los barones leales se retiraron a la fortaleza de Cerina, que resistió tres años y no fue tomada hasta septiembre de 1463. La reina fue evacuada a Rodas, pero la muerte de Milly impidió contar con la asistencia efectiva de Rodas, por lo que la reina decidió viajar hacia el oeste y llegó a Roma el 14 de octubre de 1461. Su marido se reunió con ella en Roma en 1463, tras lo cual su medio hermano fue coronado rey JacoboII.

Exilio 
Carlota se fue entonces a Roma y tomó su residencia en el Palacio Convertendi en Trastévere. El papa , que estaba familiarizado con ella, describió a Carlota como «una mujer de unos veinticuatro años, de estatura media: ojos brillantes, complexión entre oscura y pálida, habla fluida y fluida como a la manera de los griegos, traje francés; modales congruentes con su sangre real».

Más tarde, formó una pequeña corte en la isla griega de Rodas. Su marido, con su hermano Amadeo IX de Saboya, realizaron un intento militar fallido para recuperar su trono con el apoyo papal. También intrigó contra la regente de Chipre, Caterina Cornaro, pero no logró expulsarla del poder. En noviembre de 1483, fue recibida por el papa  en el palacio del Vaticano, y estaba sentada en una silla de la misma «altura y dignidad» que el papa. En Roma, vivía en una casa en Piazza Scossacavalli en Borgo que ya había acogido a la reina Catalina de Bosnia.

Muerte 
Carlota solo había tenido un hijo del segundo matrimonio, Hugo, el cual murió poco después del parto en 1464. Había adoptado como su hijo a Alfonso de Aragón, el hijo ilegítimo del rey Fernando II de Nápoles. Sin embargo, en febrero de 1485, a cambio de una pensión anual de 4300 florines, cedió sus derechos al hijo de su primo, Carlos I de Saboya, el siguiente en la línea de sucesión legítima.

Murió en Roma el 16 de julio de 1487, poco después de su cuadragésimo tercer cumpleaños. Fue enterrada en el Vaticano, por voluntad del papa , que pagó su funeral, en la capilla de San Andrés y San Gregorio de la basílica de San Pedro.

Referencias

Bibliografía 
 Fileti, F. I Lusignan di Cipro. Florència: Atheneum collana, collezione Basilea, 2000.
 Grousset, René. L'Empire du Levant: Histoire de la Question d'Orient . París: Payot, col.« Bibliothèque historique », 1949. ISBN 2-228-12530-X.
 de Monstrelet, Enguerrand. The Chronicles, volum IV, 1809.
 Somma, L. La Regina Cornaro tra Cipro e Venezia. Villorba, 2010.
 Rudt de Collenberg, Wipertus Hugo: Les Lusignan de Chypre = EΠETHΡΙΣ 10, Nicosia, 1980.
 Taverna, D. Anna di Cipro. Milà: Jaca Book, 2007
 Borgatti, Mariano (1926). Borgo e S. Pietro nel 1300 - 1600 - 1925 . Federico Pustet, Roma.

Reyes de Chipre del siglo XV
Casa de Lusignan
Mujeres gobernantes del siglo XV
Monarcas de Chipre
Mujeres de los Estados cruzados
Nacidos en Nicosia
Fallecidos en Roma